А́ликов может означать:

 Аликов, Валерий Никандрович (1960—2016) — марийский поэт, переводчик, критик и журналист, общественный деятель.
 Аликов, Юрий Иванович (род. 1934) — советский сценарист и писатель-фантаст.